Äzizbäyov () kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Basqal, ort, Ismajylly, 
 Hacımälik (Haciməlik), Goygol Rayon, 
 Kährizli (Kəhrizli), Goranboj,

Se även 
 Azizbekov

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar